Kegelblume bezeichnet:

 die Pflanzenart Puschkinie (Puschkinia scilloides)
 verschiedene Arten aus der Gattung Echinacea